Brent Sapergia, né le  dans la province de la Saskatchewan au Canada est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Carrière de joueur

Carrière d’entraîneur 
En 2009, Sapergia est l’entraîneur des  IceGators de la Louisiane en SPHL. Lors d’un match de son équipe contre les Ice Flyers de Pensacola, mécontent d’une décision arbitrale, il jette sur la glace tout ce qu’il trouve.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
     
| 1979-1980 || Blades de Saskatoon || LHOu || 50 || 17 || 18 || 35 || 72 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan=2| 1980-1981 || Blades de Saskatoon || LHOu  ||   10 || 6 || 3 || 9 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| Tigers de Medicine Hat || LHOu ||  19 || 4 || 4 || 8 || 45 || - || - || - || - || -
|-
|| 1983-1984 || Golden Blades d'Érié || ACHL  || 4 || 2 || 4 || 6 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|| 1984-1985 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH  || 76 || 47 || 47 || 94 || 36 || 7 || 2 || 7 || 9 || 15
|-
|| 1985-1986 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH  ||  80 || 58 || 65 || 123 || 127 || 1 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|| 1986-1987 || Nighthawks de New Haven || LAH  || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|| 1986-1987 || KalPa Kuopio || SM-liiga  || 33 || 25 || 13 || 38 || 119 || - || - || - || - || -
|-
|| 1987-1988 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH  || 22 || 10 || 6 || 16 || 22 || 9 || 0 || 1 || 1 || 9
|-
| 1988-1989 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 9 || 4 || 10 || 14 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Ice d'Indianapolis || LIH || 52 || 43 || 33 || 76 || 246 || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990 || Roadrunners de Phoenix || LIH || 43 || 19 || 13 || 32 || 159 || - || - || - || - || -
|-
| 1990-1991 || Solihull Barons  || BHL || 19 || 46 || 17 || 63 || 121 || 6 || 10 || 9 || 19 || 75
|-
| 1990-1991 || Gulls de San Diego || LIH ||  26 || 15 || 12 || 27 || 64 || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Gulls de San Diego || LIH || 23 || 14 || 6 || 20 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Raisio HT || 2. Divisioona || 7 || 9 || 3 || 12 || 52 || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || HC Sierre || LNB || 3 || 2 || 2 || 4 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2 | 1992-1993 ||Storm de Toledo ||ECHL || 30 || 14 || 24 || 38 || 98 || - || - || - || - || -
|-
|  Knights de Nashville ||ECHL ||  26 || 23 || 26 || 49 || 116 || 8 || 2 || 4 || 6 || 30
|-
| 1993-1994 || Thunder de Wichita || LCH ||  46 || 55 || 33 || 88 || 297 || 11 || 15 || 12 || 27 || 112
|-
| 1994-1995 || Thunder de Wichita || LCH || 32 || 32 || 26 || 58 || 297 || 9 || 8 || 8 || 16 || 117
|-
| 1994-1995 || Grizzlies de Denver || LIH || 2 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Channel Cats de Huntsville || SHL  || 12 || 9 || 6 || 15 || 118 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Article dont une information diffère dans l'infobox
Naissance en novembre 1962
Joueur canadien de hockey sur glace

Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur du KalPa Kuopio 
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur des Gulls de San Diego (LIH)
Joueur du HC Sierre
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des Knights de Nashville
Joueur du Thunder de Wichita
Sportif canadien
Naissance à Moose Jaw